Leviatã pode ser:

 Leviatã - Animal marinho relacionado em passagem do Antigo Testamento.
 Leviatã (livro) - Obra de autoria do filósofo inglês Thomas Hobbes.
 Leviathan (1989) - filme de ficção científica traduzido no Brasil como Leviatã
 Leviatã (2014) - Filme russo